Qıraqlı – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian
 Qıraqlı – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian